Dan Gendur (né le  à Vancouver, dans la province de la Colombie-Britannique au Canada) est un joueur canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|-
|2003-2004 || Capitals de Cowichan Valley || LHBC ||17 ||3 ||8 ||11 ||22 ||1 ||0 ||0 ||0 ||0  
|- 
|2004-2005 || Cougars de Prince George || LHOu ||60 ||2 ||6 ||8 ||75 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 || Cougars de Prince George || LHOu ||19 ||2 ||1 ||3 ||24 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 || Cougars de Prince George || LHOu ||13 ||2 ||5 ||7 ||18 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 || Silvertips d'Everett || LHOu ||48 ||20 ||22 ||42 ||44 ||12 ||4 ||4 ||8 ||8
|-
|2007-2008 || Silvertips d'Everett || LHOu ||60 ||29 ||55 ||84 ||68 ||4 ||1 ||2 ||3 ||8
|-
|2008-2009 || Moose du Manitoba || LAH ||10 ||1 ||0 ||1 ||2 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2008-2009 || Salmon Kings de Victoria || ECHL ||52 ||9 ||29 ||38 ||97 ||2 ||1 ||2 ||3 ||0 
|-
|2009-2010 || Salmon Kings de Victoria || ECHL ||8 ||0 ||4 ||4 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 || Chiefs de Johnstown || ECHL ||21 ||2 ||6 ||8 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 || Killer Bees de Rio Grande Valley || LCH ||37 ||13 ||21 ||34 ||29 ||3 ||0 ||1 ||1 ||6  
|-
|2010-2011 || Admirals de Milwaukee || LAH ||10 ||0 ||1 ||1 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2011-2012 || Killer Bees de Rio Grande Valley || LCH ||62 ||28 ||45 ||73 ||59 ||5 ||3 ||2 ||5 ||2

Notes et références 

Naissance en mai 1987
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Canucks de Vancouver
Joueur des Cougars de Prince George
Joueur des Silvertips d'Everett
Joueur du Moose du Manitoba (LAH)
Joueur des Salmon Kings de Victoria
Joueur des Chiefs de Johnstown
Joueur des Admirals de Milwaukee (LAH)
Attaquant de hockey sur glace